Майдановка — название населённых пунктов на Украине:

 Майдановка — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Майдановка — село в Бородянском районе Киевской области.
 Майдановка — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Майдановка — село в Звенигородском районе Черкасской области.